Los Molinos puede referirse a :

Argentina 
 Villa Los Molinos, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Los Molinos, localidad en la Provincia de La Rioja, Argentina;
 Los Molinos, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Dique Los Molinos, represa y embalse en la Provincia de Córdoba, Argentina

Chile 
 Los Molinos, localidad de Chile;

Colombia 
 Centro Comercial Los Molinos, centro comercial en Medellín, Colombia.

Cuba 
 Quinta de los Molinos es un monumento nacional situado en la ciudad de La Habana, Cuba.

España 
 Los Molinos, municipio en la Comunidad de Madrid, España;
 Estación de Los Molinos, estación de la línea C-8 de Cercanías Madrid en Los Molinos, Comunidad de Madrid, España;
 Reocín de los Molinos, localidad del municipio de Valdeprado del Río, Cantabria, España;
 Torre de los Molinos es una localidad y pedanía perteneciente al municipio de Carrión de los Condes, Provincia de Palencia, Castilla y León, España;
 Los Molinos, división administrativa de Almería, Andalucía, España;
 Zorita de los Molinos, una población anexa del municipio de Mingorría, provincia de Ávila, Castilla y León, España;
 Los Molinos de Ocón, localidad de La Rioja, España;
 Los Molinos, localidad de Huesca, municipio de Loporzano, España;
 Los Molinos, localidad de Huesca, municipio de Arén, España;
 Los Molinos, localidad de Huesca, municipio de El Pueyo de Araguás, España;
 Los Molinos, pueblo desaparecido en La Rioja, España;
 Los Molinos, barrio perteneciente al distrito Teatinos-Universidad, Málaga, España;
 Parque Quinta de los Molinos es un parque histórico artístico situado en la ciudad de Madrid, España.

Estados Unidos 
 Los Molinos, localidad de los Estados Unidos;